Racionální čtení je komplexem vnímání textových i jiných informací a jejich myšlenkového zpracování. Zahrnuje techniky rychlovyhledávání, rychločtení a rychlostudia. Zahrnuje též rekreační čtení – pro mimopracovní situace.

Komplex technik racionálního čtení vznikal jako jeho reakce na polemiku u dříve popularizovaného rychločtení. Největším omezením rychločtení je fakt, že touto technikou se nedá číst vždy všechno. Rychločtením se dá zpracovávat text jen tehdy, je-li cíl četby nanejvýš střední (tj. cíl „informovat se do střední hloubky“, nikoliv už cíl „důkladně nastudovat“) a je-li čtený text nanejvýš střední obtížnosti (tj. například běžný pracovní e-mail nebo článek v popularizujícím časopise, nikoliv už vysoce odborný článek nebo článek v cizím jazyce, nedostatečně ovládaném čtenářem). Rychločtením se také nedá přistupovat k četbě pro zážitek, prožitek, emoční obohacení čtenáře – tedy k četbě drtivé většiny beletrie, poezie apod.
Rychločtením také není nutné zpracovávat text v situacích, kdy není nutno číst text slovo od slova celý.

Některé zbraně jsou společné pro všechny čtenářské situace. Například
 vcítění se do autora,
 mobilizace předchozích znalostí, zkušeností zážitků s daným tématem před četbou,
 kvalifikované předvídání během četby, inteligentní nalézání širších souvislostí,
 schopnost hlubšího komplexního prožitku,
 schopnost po přečtení knihy napsat rozvíjející pokračování (další kapitolu knihy) tak, aby další běžní čtenáři nepoznali, že ji napsal někdo jiný než původní autor; toto je znakem mistrovského racionálního čtenáře.

Další zásady platí už jen pro pracovní způsoby čtení (tedy ne pro rekreační čtení). Obecně například:
 přiměřené vědomé úsilí o šetření časem, tedy o vynaložení co nejmenšího času při získání stejné nebo lepší myšlenkové kvality než při běžných čtecích způsobech,
 profesionální koncentrace,
 autosugestivní přeměna nezajímavých textů na zajímavé,
 dodržování obecných zásad psychologie práce (správná teplota a vlhkost vzduchu, správné osvětlení, režim pracovního vypětí a přestávek, minimalizace rušivých vlivů typu hluk apod.)
 převádění slabé zjišťovací paměti na silnou zpětně poznávací paměť na co největším procentu čteného textu,
 pečlivé stanovení čtenářského cíle před četbou – a změny těchto cílů během četby pouze v racionálně zdůvodněných případech,
 široké zrakové rozpětí,
 snižování počtu fixací oka na jeden řádek textu,
 omezování otevřených regresí vědomých i nevědomých, omezování skrytých regresí (regrese = vracení se v textu očima),
 správná vzdálenost očí od textu (různá pro papír a pro displej počítače), správný sklon textu, správná poloha těla při čtení, optimalizace barvy písma, barvy podkladu, lesku či matnosti podkladu, velikosti a typu písma atp.,
 respektování psychovzorce opozice podvědomí – a z toho vyplývající potlačení trémy, stresu a pocitu spěchu v situacích, kdy je třeba zároveň zvyšovat rychlost i hloubku četby.

Takovýchto a dalších obecných pracovních zásad je asi třicet pro všechny druhy racionálního čtení.

Například: Při rychlovyhledávání je na rozdíl od ostatních dvou druhů racionálního čtení možné přeskakovat, vynechávat určité pasáže textu. Věda o rychlovyhledávání se soustředí na to, jak s maximem přeskočeného textu utrpět minimum ztráty relevantních informací. Zabývá se rozložením hustoty a důležitosti informací v textu – a radí vypouštět ty pasáže, kde bývá hustota nejnižší. A naopak zpomalovat u těch pasáží, kde je informační hustota nejvyšší.

Například: Při rychlostudiu je na rozdíl od rychločtení možno (ba nutno) artikulovat, tedy mluvit. Jsou možné (ba nutné) tělesné pohyby – ruka si dělá různé druhy výpisků. Je možno (ba někdy nutno) se v textu vracet. (Když nedojde k uspokojivému nastudování po pěti přečteních, není jiné pomoci než studovat danou pasáž pošesté; metody rychlostudia se nezaměřují na úplné odstranění opakované četby, ale na rozumné omezení počtu opakování.)

Související články 
 Rychločtení

Literatura 
 Gruber D.: Rychločtení – šetřme časem, 7. vydání, Management Press 2008. 

Čtení
Pedagogika